Minas Tirith, torre immaginaria presente ne Il Silmarillion
Minas Tirith, o Minas Anor, città immaginaria presente ne Il Signore degli Anelli, capitale di Gondor